Dissoziative Persönlichkeitsstörung steht
 fälschlich für dissoziale Persönlichkeitsstörung, eine Persönlichkeitsstörung, die keine dissoziative Störung ist
 fälschlich für dissoziative Identitätsstörung, eine dissoziative Störung, die keine Persönlichkeitsstörung ist

Siehe auch:
 Dissozialität, Verletzung von sozialen Erwartungen
 Dissoziation, Auseinanderfallen von psychischen Funktionen
 Persönlichkeitsstörung, Störung der Persönlichkeitsstruktur und des Verhaltens